Andy Nyman (1966) – attore e illusionista britannico
 Auli Nyman, propr. Auli Grönroos, coniugata Nyman (1970) – ex cestista finlandese
 Carl Fredrik Nyman (1820-1893) – botanico svedese
 Christoffer Nyman (1992) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Ingrid Vang Nyman (1916-1959) – illustratrice danese
 John Nyman (1908-1977) – lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana
 Joni Nyman (1962) – ex pugile finlandese
 Linda Nyman (1994) – calciatrice finlandese
 Michael Nyman (1944) – compositore, pianista, musicologo e librettista inglese
 Steven Nyman (1982) – sciatore alpino statunitense